Ahmadu I o Ahmadu Lobbo, emir de Masina
 Ahmadu II, emir de Masina
 Ahmadu III, emir de Masina